Йоанис Сивенас (), наречен Папасивенас (Παπασιβένας), е гръцки духовник и революционер, деец на гръцката въоръжена пропаганда в Македония от началото на XX век.

Биография 
Йоанис Сивенас е роден в град Воден, тогава в Османската империя. Ръкоположен е за свещеник през 1884 година и служи като секретар на воденския митрополит. През 1903 година заедно с Димитриос Ризос, Евангелос Кофос, Атанасиос Франгос, а от 1904 година и Йоанис Хадзиникос ръководят гръцкия революционен комитет във Воден. Негова задача е да събира информация и да ръководи помощта за гръцките чети, тъй като е в много добри отношения с турската власт. Подпомогнат е в работата си от лекарите Китанос, Димитриос Ризос, Василиос Димитриадис - Кьорцис, Йоанис Неделкос и Хадзитаскос. Къщата му във Воден е превърната в скривалище за материали и оръжие за гръцките чети. Поп Сивенас дори купува къща от Нури ефенди и я предоставя за ползване на гръцките четници.

В началото на Балканската война е арестуван от турските власти и лежи два месеца в затвора Еди куле.

Дъщеря му Марианти Захараки е учителка и революционерка, която заедно със сестра си Елени и майка си активно подпомага гръцкото револционно дело.

Бележки 

Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Гръцки духовници
Родени във Воден